Мурер (, ) — английская и португальская фамилия. Известные носители:

 Мурер, Майкл (род. 1967) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Мурер, Фабиана (род. 1981) — бразильская легкоатлетка, выступает в прыжках с шестом.